Яковино
 Яковино, Мариучча (итал. Mariuccia Iacovino, полное имя Мария Яковино Вальс Эстрела, итал. Maria Iacovino Valls Estrela; 12 декабря 1912, Рио-де-Жанейро — 30 мая 2008) — бразильская скрипачка.
 Яковино — деревня в Тейковском районе Ивановской области, входит в Морозовское сельское поселение.